BiH: 
 Novakovići (Novo Goražde, BiH), naselje u općini Novo Goražde

BiH: 
 Novakovići (Banja Luka, BiH), naselje u općini Banja Luka

Crna Gora:
 Novakovići (Žabljak, Crna Gora), naselje u općini Žabljak